Sydamerikanska mästerskapet i fotboll för damer 2006 spelades 10–26 november 2006 i Mar del Plata, Argentina  

Ettan och tvåan i turneringen kvalade in till VM 2007. Vinnaren kvalade också in till 2008 års olympiska turnering.

Gruppspel 
Ettan och tvåan från båda grupperna vidare.

Grupp A

Grupp B

Slutomgång 

Kvalificerade för VM 2007
 
 

Kvalificerade för 2008 års olympiska turnering

Källor

Externa länkar
Official CONMEBOL page 
RSSSF

2006 i Argentina
2006
Fotboll i Argentina
Fotbollsåret 2006
Sport i Mar del Plata